Andrzej Grzybowski (1930–2020) – aktor, architekt, projektant wnętrz i rysownik
 Andrzej Grzybowski (1899–1940) – oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Andrzej Grzybowski (ur. 1948) – architekt
 Andrzej Grzybowski (ur. 1968) – lekarz okulista, dr hab.
 Andrzej Grzybowski – lekarz epidemiolog, prof. dr hab.
 Andrzej Grzybowski – fizyk, dr hab. inż.
 Andrzej Grzybowski – informatyk, dr hab. inż.

Przypisy